Banamrūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Banam Rūd, ort, Khorasan, 
 Bamrūd, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar